De Serie A 1938/39 was het 38ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het tiende seizoen van de Serie A. Bologna werd kampioen.

Eindstand 

(*) Triestina werd gered op basis van doelsaldo

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1938/39